Грех может означать:

 Грех — прямое или косвенное нарушение религиозных заповедей.

Фильмы 
 «Грех» — фильм 1915 года.
 «Грех» — фильм 1916 года.
 «Грех» () — фильм 1991 года Олега Биймы.
 «Грех» — фильм 1992 года Радомира Василевского.
 «Грех» / «Грехъ. История страсти» — фильм 1993 года Виктора Сергеева.
 «Грех» — американский триллер 1998 года с Джулией Стайлз в главной роли.
 «Грех» — драма 2007 года Станислава Митина.
 «Грех» — фильм 2019 года Андрея Кончаловского.

Литература 
 «Грех» — роман в рассказах русского писателя Захара Прилепина.